Komet Hind se lahko nanaša na enega izmed naslednjih kometov:
 Komet Hind (druge oznake C/1847 C1, 1847 I)
 Komet de Vico-Hind (druge oznake C/1846 O1, 1846 V)